Nocera Inferiore, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno (regio Campanië)
 Nocera Superiore, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno (regio Campanië)
 Nocera Terinese, een gemeente in de Italiaanse provincie Catanzaro (regio Calabrië)
 Nocera Umbra, een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia (regio Umbrië) 
 Paolo Maria Nocera,  een Italiaans autocoureur